Het provinciedistrict Florenville maakte tot de verkiezingen van 2006 deel uit van het arrondissement Virton in de Belgische Luxemburg (provincie). Het was bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Étalle en Florenville.
Op niveau van het district gebeurde de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Verkiezingsuitslagen 
Tot de provincieraadsverkiezingen van 2006 kreeg dit district 6 van de 11 zetels van het kiesarrondissement Virton toegewezen.
Tot dan waren er in de provincieraad van Luxemburg 56 te verdelen.
Vanaf de verkiezingen van 2012 werd dit district samengevoegd met het provinciedistrict Virton.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2006: Provinciedistrict Florenville
 (*)1974: IND. (0,4%) / 1981: PNB (0,48%) / 1985: SEP (0,97%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Florenville
Florenville